Сергей Борисович Суровов — ректор Саратовской государственной юридической академии (2006—2019), активный государственный деятель образования РФ и Саратовской области.

Биография 

Сергей Борисович Суровов родился 31 октября 1956 года в городе Саратове.
 1974 год — окончил среднюю школу.
 1980 год — окончил исторический факультет Саратовского государственного университета.
 1980—1984 годы — работа в школе города Ртищева учителем истории и трудового обучения. Работа учителем истории, методистом школы рабочей молодежи (вечерней школы) № 7 города Саратова, затем — военным руководителем и учителем истории в средней школе № 10 города Саратова.
 1984—1992 годы — директор средней школы № 10 города Саратова.
 1992—1994 годы — заведующий отделом образования администрации Октябрьского района города Саратова.
 1994—1996 годы — начальник управления образования администрации города Саратова.
 1996—1998 годы — начальник управления образования и науки, министр общего и профессионального образования, заместитель министра, председатель комитета по общему образованию Саратовской области.
 1998 год — июль 1999 года — доцент кафедры политических наук, проректор по довузовскому образованию Саратовского государственного университета.
 июль 1999—2003 годы — министр образования Саратовской области.
 2003—2006 годы — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы. 21 января 2006 сложил полномочия в связи с назначением на должность проректора, и. о. ректора Саратовской государственной академии права. Освободившийся мандат перешел Василию Тетерину.
 с 30 марта 2006 года — 11 октября 2019 года — ректор Саратовской государственной юридической академии. Депутат Саратовской областной Думы (2007—2019), заместитель председателя фракции «Единая Россия» в областной думе, председатель Совета ректоров вузов Саратовской области.

Награды

Государственные награды 
 Заслуженный учитель Российской Федерации

Ведомственные награды 
 Отличник народного просвещения РСФСР

Региональные награды 
 Почетная грамота Саратовской областной Думы (10 июня 2014)

Критика 
Деятельность С. Б. Суровова неоднократно подвергалась критике, как со стороны местных так и московских СМИ.

Примечания

Ссылки 
 Саратов бизнес консалтинг
 Саратовская областная дума
 Саратовская государственная академия права
 Газета Недели

Выпускники Саратовского государственного университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Ректоры Саратовской государственной юридической академии
Социологи России
Директора школ